Надежда Орлова: Орлова, Надежда Анатольевна (род. 1979) — российская бобслеистка.
 Орлова, Надежда Павловна (редактор) (1923—2010) — советский и украинский переводчик, редактор. Заслуженный работник культуры Украины.
 Орлова, Надежда Павловна (род. 1980) — депутат Государственной Думы ФС РФ V созыва.